Инноке́нтий Петро́вич Гера́симов:
 Герасимов, Иннокентий Петрович (1905—1985) — советский географ, академик АН СССР.
 Герасимов, Иннокентий Петрович (1918—1992) — Герой Советского Союза.